

Persone
 Uesugi Akisada – samurai giapponese
 Uesugi Harunori – daimyō giapponese
 Uesugi Kagekatsu – daimyō giapponese
 Uesugi Kagetora – samurai giapponese
 Uesugi Kenshin – samurai e daimyō giapponese
 Uesugi Norimasa – daimyō giapponese
 Uesugi Norizane – samurai giapponese
 Uesugi Tomooki – samurai e daimyō giapponese
 Uesugi Tomosada – samurai giapponese

Altro
 Clan Uesugi – clan di samurai giapponese